Peter Utaka (Enugu, 12 februari 1984) is een Nigeriaans profvoetballer die doorgaans als centrumspits speelt.

Carrière 
Utaka begon met voetballen op straat en bij lokale ploegjes. Omdat grote broer John bij UMTH speelde, kreeg Peter er eveneens zijn kans en zo werd hij in 2002 opgemerkt door Patro Maasmechelen, waar hij in 2003 aan de slag ging in de Belgische Tweede klasse.

In zijn eerste seizoen scoorde Utaka 19 goals. Dat bleef niet onopgemerkt en Westerlo nam hem over van Patro. Utaka werd naar Westerlo gehaald om Tosin Dosunmu, die naar Austria Wien vertrok, op te volgen. Hij kon echter niet aan de verwachtingen voldoen en verliet in 2006 de club. In de winterstop van het seizoen 2006/2007 maakte hij de overstap van Westerlo naar Antwerp.

In het eerste halve seizoen bij Antwerp maakte Utaka vijf competitiedoelpunten. In het seizoen erop maakte hij 22 goals en werd hij topscorer van de Belgische Tweede klasse. Aan het eind van het seizoen maakte hij een transfer naar Odense BK. In 2009/2010 werd hij topscorer van de SAS Ligaen met achttien doelpunten.

Hij verruilde in januari 2016 Shimizu S-Pulse voor Sanfrecce Hiroshima.

Utaka debuteerde op 3 maart 2010 in het Nigeriaans voetbalelftal en scoorde hierbij. Uiteindelijk viel hij buiten de selectie voor het WK.

Utaka maakte het snelste doelpunt ooit in de SAS Ligaen. Dit record staat op zeventien seconden.

Clubstatistieken

Erelijst
 Odense BK
'''Topscorer Superligaen
2010 (18 goals)

Zie ook
 Lijst van spelers van Odense BK
 Lijst van spelers van GNK Dinamo Zagreb

Externe links 
 Website Utaka brothers
 Profiel op national-football-teams.com

Utaka, Peter